Nicolas Martin peut désigner :

 Nicolas Martin (), musicien savoyard ;
 Nicolas Martin du Nord (1790-1847), magistrat et un homme politique français ;
 Nicolas Martin (1814-1877), poète, chansonnier et traducteur ;
 Nicolas Martin (1971-), joueur français de rugby à XV ;
 Nicolas Martin (1976-), homme politique wallon ;
 Nicolas Martin (1976-), journaliste français ;
 Nicolas Martin (1986-), traileur français ;
 Nicolas Martin (1989-), skieur français de combiné nordique.

Voir aussi 
 Nicolas Martin Barthélemy (1765-1835), général français de la Révolution et de l'Empire.